Дми́трий Влади́мирович Семёнов: Семёнов, Дмитрий Владимирович (1971—2009) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации (2009).
 Семёнов, Дмитрий Владимирович (1989—2022) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации (2022).
 Семёнов, Дмитрий Владимирович (род. 1975) — российский легкоатлет.